Именины в Швеции празднуются в соответствии с утверждённым календарём.

 Шведский календарь именин (1901) — календарь именин, официально действовавший с 1901 по 1972 год.
 Шведский календарь именин (2001) — календарь именин, введённый в действие с 2001 года.

См. также